Thomas Bodmer ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bodmer (Herausgeber) (* 1951), Schweizer Herausgeber, Autor und Übersetzer
 Thomas Bodmer (Politiker) (* 1960), Schweizer Politiker (SVP)
 Thomas Bodmer (Manager) (* 1962), deutscher Krankenkassenmanager